TU, Tu eller tu kan avse: 
 Förkortning för Tidningen Upsala
 Technische Universität Berlin – ett av Berlins fyra universitet sedan 1770
 Tidningsutgivarna – en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier
 Transformatoren Union

Se även 
 Tu